Nowokrasne () ist ein Ortsname in der Ukraine

 Nowokrasne (Mala Wyska); Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska
 Nowokrasne (Arbusynka); Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Arbusynka
 Nowokrasne (Podilsk); Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk
 Nowokrasne (Rosdilna); Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna